Натуральне число 1333
 1333 рік до нашої ери
 1333 рік нашої ери